

Кральова — водосховище на річці Ваг, між містами Середь і Шаля.
 Кральова — колишнє село, сучасна частина Банської Бистриці.
 Кральова-Голя — гора в Низьких Татрах.
 Кральова-над-Вагом — село, громада округу Шаля, Нітранський край.
 Кральова Легота — село, громада округу Ліптовський Мікулаш, Жилінський край.
 Кральова-при-Сенці — село, громада округу Сенець, Братиславський край.
 Кральова Студня — гора у Великій Фатрі.
 Горна Кральова — село, громада округу Шаля, Нітранський край.